Wilhelm Thomé ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Thomé (Mediziner) (1809–1846), deutscher Mediziner und Klinikleiter
 Wilhelm Thomé (Physiker) (1895–nach 1938), deutscher Physiker, Messtechniker und Ballistiker